

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Ingvild Flugstad Østberg, (1990- ), fondeuse norvégienne ;
 Mads Østberg, (1987- ), pilote de rallye norvégien.

Homonymie de patronyme